Dit is de wereldranglijst van januari 2013 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 januari 2013.

Mannen 01